J10 steht für:

 Chengdu J-10, ein allwetterfähiges Mehrzweckkampfflugzeug der Volksrepublik China
 Influenza, eine Infektionskrankheit bei Menschen nach dem ICD-10-Code
 Junkers J 10, ein Schlacht- und Schutzflugzeug der deutschen Fliegertruppe im Ersten Weltkrieg
 den Johnson-Körper J10, die verdreht verlängerte Quadratpyramide

Abkürzung